Carlos Nicolás Augusto de Suecia (en sueco: Carl Nikolaus August av Sverige; Drottningholm, 24 de agosto de 1831-Estocolmo, 4 de marzo de 1873) fue príncipe de Suecia y Noruega, y duque de Dalecarlia. Era el menor de los cinco hijos del rey Óscar I de Suecia y de Josefina de Leuchtenberg.

Biografía 

Nació en el Palacio de Drottningholm, en las afueras de Estocolmo. De 1849 a 1853 estudió en la Universidad de Upsala. Su interés primordial fue el servicio militar. En 1847 ingresó al ejército y en 1872 recibió el grado de general de artillería. En los últimos años de su vida se interesó por participar en la recién fundada asociación de voluntarios que brindaban asistencia médica en campañas militares.

El 16 de abril de 1864 se casó con la princesa Teresa de Sajonia-Altemburgo. La pareja no tuvo hijos. Después de una corta enfermedad, el príncipe falleció en el Palacio Real de Estocolmo en 1873, a la edad de 41 años.

Ancestros 

Nobles de Suecia del siglo XIX
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Príncipes de Noruega (casa de Bernadotte)
Fallecidos por neumonía
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Nobles de Noruega del siglo XIX